

Economia 
 In ragioneria, in finanza d'impresa ed in economia, "attività" ha il significato di cespite (in lingua inglese fixed asset, o genericamente asset)
 Attività – in economia, relativo all'attivo dello stato patrimoniale
 Può essere riferito a un'impresa, nel senso di attività da essa svolta o, in generale, un lavoro

Filosofia 
Attività – forma di esistenza compiutamente realizzata, contrapposta a potenza
Attività – Sinonimo di azione dinamica, contrapposta a passività

Informatica 
 Attività (Apple) – Applicazione per il sistema operativo iOS

Scienze 
 Attività (chimica) – Grandezza adimensionale proporzionale alla concentrazione molare, attraverso un coefficiente di attività spesso prossimo all'unità;
 Attività (elettrochimica) – Comportamento dei materiali metallici non soggetti a passivazione o transpassivazione
 Attività (fisica) – Numero di decadimenti nel tempo di una sostanza radioattiva